55-й Драфт НХЛ 2017 года прошёл c 23 по 24 июня в Чикаго, штат Иллинойс, США на домашней арене клуба НХЛ «Чикаго Блэкхокс». Фаворитами драфта являлись канадцы Нолан Патрик, Габриэль Виларди и Оуэн Типпетт, американец Кейси Миттельштадт, а также швейцарец Нико Хишир.

Правила 
На Драфт-2017 были допущены хоккеисты:
 которые родились между 1 января 1997 года и 15 сентября 1999
 не из Северной Америки 1996 года рождения
 задрафтованные клубом НХЛ на Драфте-2015, но не подписавшие контракт с клубом.

Драфт-лотерея 
Драфт-лотерея состоялась 29 апреля 2017 года, в которой были разыграны права на первые 3 драфт-пика между командами не вышедшими в плей-офф. Шансы команд на первый выбор драфта были такими же, как приведены в таблице ниже. Шансы команд на второй и третий выборы драфта увеличиваются в зависимости от того, какой команде достанется предыдущий выбор. Оставшиеся 12 команд, не попавших в плей-офф, получают номер выбора в зависимости от количества набранных очков. Распределение производится от худшей команды к лучшей. «Вегас Голден Найтс» принял участие в лотерее драфта НХЛ на тех же условиях, что команда, которая в сезоне 2016-17 набрала третье с конца количество очков. Таким образом, новому клубу гарантирован как минимум шестой выбор в первом раунде драфта 2017 и третий выбор во всех последующих раундах. Победителем драфт-лотереи стал клуб «Нью-Джерси Девилз», право второго выбора досталось «Филадельфии Флайерз», а третьего «Даллас Старз».

Рейтинг проспектов 
Финальный рейтинг проспектов, предоставленный Центральным скаутским бюро.

Выбор игроков 
Обозначения: В — вратарь; З — защитник; ЛН — левый нападающий; ПН — правый нападающий; ЦН — центральный нападающий; Н — нападающий (обычно крайний форвард)Выделены обладатели Кубка Стэнли

Раунд 1 

 1. «Нью-Йорк Рейнджерс» получил этот выбор от «Аризона Койотис» и защитника Энтони Деанжело в обмен на вратаря Антти Раанту и форварда Дерека Степана 23 июня 2017 года.
 2. «Вегас Голден Найтс» получил этот выбор от «Виннипег Джетс» в обмен на выбор в первом раунде драфта 2017, полученного Вегасом от «Коламбус Блю Джекетс» в результате обмена 21 июня 2017 года, а также в обмен на то, чтобы Вегас забрал на драфте расширения НХЛ 2017 нападающего Криса Торбурна.
 3. «Вегас Голден Найтс» получил этот выбор, нападающего Михаила Грабовского, защитника Джейка Бишоффа и право выбора во втором раунде драфта 2019 года от «Нью-Йорк Айлендерс» в обмен на то, чтобы Вегас забрал на драфте расширения НХЛ 2017 вратаря Жана-Франсуа Берубе 21 июня 2017 года.
 4. «Аризона Койотис» получил этот выбор, Грейсона Даунинга, право выбора во втором раунде драфта 2018 года и выбор в четвертом раунде драфта 2019 года от «Миннесота Уайлд» в обмен на нападающих Мартина Ганзала, Райана Уайта и право выбора в четвертом раунде драфта-2017 26 февраля 2017 года.
 5. «Виннипег Джетс» получил этот выбор от «Коламбус Блю Джекетс» через «Вегас Голден Найтс». Вегас получил этот выбор в первом раунде драфта НХЛ 2017 от Коламбуса, право выбора во втором раунде драфта 2019 года и нападающего Дэвида Кларксона в обмен на то, чтобы Голден Найтс забрали на драфте расширения НХЛ 2017 нападающего Вильяма Карлссона 21 июня 2017 года.
 6. «Даллас Старз» получил этот выбор (26 общий выбор) от «Чикаго Блэкхокс» в обмен на выбор в первом раунде драфта 2017 (29 общий выбор) и выбор в третьем раунде драфта 2017 23 июня 2017 года.
 7. «Филадельфия Флайерз» получила этот выбор, условный выбор во втором раунде драфта 2018 и нападающего Йори Лехтеря от «Сент-Луис Блюз» в обмен на нападающего Брэйдена Шенна 23 июня 2017 года. «Сент-Луис Блюз» получил выбор в первом раунде драфта 2017, нападающих Зака Сэнфорда и Брэда Мэлоуна, выбор в седьмом раунде драфта 2017 или 2018 года и выбор во втором раунде драфта 2019 года от «Вашингтон Кэпиталз» в обмен на защитника Кевина Шаттенкирка и вратаря Феникса Копли 27 февраля 2017 года.
 8. «Чикаго Блэкхокс» получил от «Даллас Старз» выбор в первом раунде драфта 2017 (29 общий выбор) и выбор в третьем раунде драфта 2017 в обмен на выбор в первом раунде драфта 2017 (26 общий выбор) 23 июня 2017 года. «Даллас Старз» получит выбор в первом раунде драфта 2017 в обмен на нападающего Патрика Ивза 24 февраля 2017 года, при условии, что Анахайм выйдет в финал Западной конференции Плей-офф Кубка Стэнли 2017 и Патрик Ивз сыграет в 50% матчей (условие выполнено 10 мая 2017 года).
 9. «Сент-Луис Блюз» получил этот выбор и нападающего Оскара Сундквиста от «Питтсбург Пингвинз» в обмен на нападающего Райана Ривза и право выбора во втором раунде драфта 2017 23 июня 2017 года.

Раунд 2 

 1. «Филадельфия Флайерз» получила этот выбор от «Аризона Койотис»  в обмен на выбор во втором (44 общий), третьем (75 общий) и четвертом (108 общий) раундах драфта 2017 года, 24 июня 2017 года.

 2. «Аризона Койотис» получила этот выбор от «Филадельфия Флайерз»  в обмен на выбор во втором (35 общий) раунде драфта 2017 года, 24 июня 2017 года.

 3. «Коламбус Блю Джекетс» получил этот выбор от «Вегас Голден Найтс»  в обмен на нападающего Кигана Колесара, 24 июня 2017 года.
Ранее «Вегас Голден Найтс» обменял этот выбор на то, что они заберут на драфте расширения у «Тампа-Бэй Лайтнинг» защитника Джейсона Гаррисона, права на нападающего Никиту Гусева и выбор в четвертом раунде на драфте 2018 года, доставшийся Тампе от «Питтсбург Пингвинз», 21 июня 2017 года.

 4. «Оттава Сенаторз» получила этот выбор и защитника Юрки Йокипакку от «Калгари Флэймз»  в обмен на нападающего Кёртиса Лазара и защитника Майкла Костку, 1 марта 2017 года.

 5. «Тампа-Бэй Лайтнинг» получили этот выбор и нападающего Байрона Фроуза от «Торонто Мэйпл Лифс»  в обмен на нападающего Брайана Бойла, 27 февраля 2017 года.

 6. «Сан-Хосе Шаркс» получил этот выбор и выбор в четвертом раунде (получен от Нэшвилла) драфта 2017 от «Бостон Брюинз» в обмен на защитника Мирко Мюллера и выбор в пятом раунде (получен от Нью-Джерси) драфта 2017, 17 июня 2017 года.

 7. «Анахайм Дакс» получил этот выбор от «Сан-Хосе Шаркс», в связи с выполненным условием произведенного ранее обмена, по которому Анахайм обменял вратаря Фредерика Андерсена в «Торонто Мэйпл Лифс» на выбор в первом раунде (получен от Питтсбурга) драфта 2016, 20 июня 2016 года.

«Торонто Мэйпл Лифс» ранее получил этот выбор и нападающего Раффи Торреса от «Сан-Хосе Шаркс» в обмен на нападающего Ника Сполинга и защитника Романа Полака, 22 февраля 2016 года.

 8. «Питтсбург Пингвинз» получил этот выбор и нападающего Райана Ривза от «Сент-Луис Блюз» в обмен на выбор в первом раунде 2017 года и нападающего Оскара Сундквиста, 23 июня 2017 года.

 9. «Каролина Харрикейнз» получила этот выбор, нападающего Алекси Саарела и выбор во втором раунде драфта 2016 года от «Нью-Йорк Рейнджерс» в обмен на нападающего Эрика Стаала, 28 февраля 2016 года.

 10. «Бостон Брюинз» получил этот выбор от «Эдмонтон Ойлерз» в обмен на генерального менеджера Питера Чиарелли, 25 апреля 2015 года.

 11. «Баффало Сейбрз» получил этот выбор от «Миннесота Уайлд» в обмен на нападающего Криса Стюарта, 2 марта 2015 года.

 12. «Ванкувер Кэнакс» получил этот выбор от «Коламбус Блю Джекетс» в обмен на главного тренера Джона Тортореллу, 21 октября 2015 года.

 13. «Монреаль Канадиенс» получил этот выбор, а также выбор во втором раунде драфта 2018 от «Вашингтон Кэпиталз» в обмен на нападающего Ларса Эллера, 24 июня 2016 года.

 14. «Торонто Мэйпл Лифс» этот выбор, защитников Милана Михалека и Джареда Коуэна, нападающих Колина Грининга и Тобиаса Линдберга от «Оттава Сенаторз» в обмен на защитников Диона Фанёфа и Коди Донэги, нападающих Мэтта Фрэттина, Кейси Бэйли и Райана Руперта, 9 февраля 2016 года.

 15. «Вегас Голден Найтс» получил этот выбор от «Каролина Харрикейнз» в обмен на защитника Тревора Ван Римсдайка и выбор в седьмом раунде драфта 2018 года, 22 июня 2017 года.

«Каролина Харрикейнз» ранее получила этот выбор и нападающего Дэнни Кристо от «Питтсбург Пингвинз» в обмен на защитника Рона Хэйнси, 23 февраля 2017 года.

Раунд 3

Раунд 4

Раунд 5

Раунд 6

Раунд 7

Итоги драфта 
Всего на 55-м драфте было выбрано 217 хоккеистов из 14 стран. 

Данные приведены согласно eliteprospects.com

Примечания

Ссылки 

Национальная хоккейная лига
Драфты НХЛ